Vicente Camacho Fernández es un actor madrileño licenciado por la Real Escuela Superior de Arte Dramático en el 2001.

Biografía 
En la RESAD tuvo la oportunidad de formarse con numerosos maestros como Ángel Gutiérrez, catedrático y director ruso alumno de los discípulos de Konstantín Stanislavski María Osipovna Knébel y Andrei Lobanov, Concha Doñaque como profesora de voz, Juanjo Granda y Vicente Fuentes en verso, Joaquín Campomanes en esgrima y Miguel Medina Vicario en literatura entre muchos otros.

En 2002 debuta de la mano de Juanjo Granda como protagonista en el Teatro Pavón, perteneciente en ese momento al Centro Dramático Nacional, con la obra "La misma historia" de Pedro Manuel Víllora. Comparte reparto con Amparo Pamplona, Alberto de Miguel y Sara Illán.

En los años posteriores participa en dos montajes realizados por la asociación de la RESAD José Estruch para el fomento del teatro clásico. 
En el 2003 "El hechizado por fuerza" de Antonio de Zamora en el Corral de comedias de Almagro dirigido por Rafael Cea y adaptado por Luis García Araus con David Alarcón, Natalia Hernández, Manuel Morales, Roberta Hellín, Luis Moreno, Alejandro Navamuel, Ana Ruiz y Cristina Pons. 
En el 2005 "El rey se divierte" sobre textos de Calderón de la Barca en el Museo del Prado volviendo a ser dirigido por Juanjo Granda y con los actores Antonio Peregrín, Daniela Saludes, Laura Cabrera y Francisco Hernández.

En 2003 el Director Ángel Fernández Montesinos le llama después de haber visto su trabajo en "La misma historia" comenzando una larga etapa de trabajo que consolida la carrera del actor. 
En el 2004 estrena La casa de los siete balcones de Alejandro Casona en el Teatro Fernán Gómezinterpretando el papel de Uriel, uno de los personajes más importantes de la literatura del autor asturiano. Comparte escena con María Fernanda D'Ocón, Amparo Pamplona, Francisco Piquer Chanza, María Felices y Carlos Manuel Díaz entre otros.
En 2006 estrena en el Teatro La Latina junto a Concha Velasco Filomena Marturano de Eduardo De Filippo con Héctor Colomé, Emiliano Redondo, Selica Torcal, María Felices, Raúl Sanz, Alejandro Navamuel y Daniel Huarte. La obra permaneció de gira por España con gran éxito desde el 2005 hasta el 2008.
En 2009 estrena en el Teatro Amaya junto a María Fernanda D'Ocón "Mi hijo y yo", una adaptación de la obra "The Old Lady Shows Her Medals" de J. M. Barrie, interpretando la dura historia de un soldado de la Primera Guerra Mundial. Compartió escena con Emiliano Redondo, Lola Muñoz, Teresa Cortes y Esperanza Alonso.

Entre el 2010 y el 2014 comienza a trabajar en el teatro independiente en las salas "Tarambana" y "La Espada de Madera" con una adaptación propia de las obras de Franz Kafka El castillo y En la colonia penitenciaria junto a al actor y director Xabier Olza.
También forma parte de la compañía "Materialmente Imposible" representando la función "Papá y el resto" dirigida y escrita por Marcos Fernández Alonso junto a los actores Victoria dal Vera, Isabel Torrevejano, María Segalerva y el propio director.

En el 2014 funda junto con los miembros de "Materialmente Imposible" el "Teatro Nueve Norte" en el barrio de Noviciado en Madrid. El Teatro abre sus puertas en diciembre de ese mismo año consolidándose en el siguiente año de vida como una de las salas más representativas del circuito OFF de la capital. Participa en la gestión de Nueve Norte hasta el 2016. 

Desde septiembre del 2015 Vicente Camacho Interpreta de forma continuada a Fredo en "Afterwork" del autor David Barreiro (Premio Nacional de Teatro Castelló a Escena), dirigida por Bruno Ciordia, junto a los actores Fernando Coronado y José Carretero. 
La producción obtuvo gran éxito en el Teatro Nueve Norte la temporada 2015-2016, en el Teatro Alfil la temporada 2016-2017 y en la sala Lola Membrives del Teatro Lara la temporada 2018-2019.

Formación 
 Real Escuela Superior de Arte Dramático.

Teatro

Televisión 
 El Comisario (2000): El huevo de la serpiente.
 Al salir de clase (2000): Episódico.
 El Comisario (2000): Nada que perder.
 Abogados (2001): Episódico.
 El Comisario (2002): Las puertas del infierno.
 20tantos (2002): Episódico.
 El Comisario (2004): Lo hice por ti.

Enlaces 

 IMDb

Actores de teatro de España
Actores de televisión de España
Actores de Madrid
Nacidos en Madrid